Лібері — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Казерта.

 П'єтро Лібері (1605—1687) — італійський художник доби бароко.